Patrick Obrist ist der Name folgender Personen:

* Patrick Obrist (Eishockeyspieler) (* 1993), österreichischer Eishockeyspieler
 Patrick Obrist (Unihockeyspieler) (* 1994), Schweizer Unihockeyspieler